— железнодорожная станция на линиях Тюо-Собу и Тиба, расположенная в городе Тиба префектуры Тиба. Станция JR East была открыта 1 октября 1981 года. Станция Кэйсэй была открыта 7 августа 1991 года.

Планировка станции

JR East
Одна платформа островного типа и 2 пути.

Keisei
Одна платформа островного типа и 2 пути.

Близлежащие станции

Примечания

Ссылки
JR East: Станция Макухари-Хонго
Keisei Electric Railway: Станция Макухари-Хонго